Akihiro Sato (Asahi, Mie: 30 de agosto de 1986) é um futebolista profissional japonês, goleiro, defende o Kashima Antlers.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Goleiros do Japão
Futebolistas do Kashima Antlers
Pessoas do período Showa
Pessoas do período Heisei